

Баликтиколь — село, Бельтерецький сільський округ, Жарминський район, Абайська область
 Баликтиколь — село, Капанбулацький сільський округ, Жарминський район, Абайська область
 Баликтиколь — село, Нуринський район, Карагандинська область